Heinrich von Randow ist der Name folgender Personen:

* Heinrich von Randow (Richter) (1561–1621), deutscher Offizier, Richter und Domvogt
 Heinrich von Randow (Offizier) (1797–1853), preußischer Offizier